Кожелянко Віктор Васильович (1955–2010) — український спецпризначенець. Генерал-майор СБУ.
 Кожелянко Василь Дмитрович (1957–2008) — український письменник.

українські прізвища